Лос-Вальдекольменас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 31,27 км². Население — 99 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки